Les Furii Fusi sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Furii.

Principaux membres 
 Sextus Furius (Medullinus ?) (Fusus ?), consul en 488 av. J.-C.
 Spurius Furius Fusus (Medullinus ?), consul en 481 av. J.-C.
 Publius Furius (Medullinus ?) Fusus, consul en 472 av. J.-C.
 Spurius Furius Medullinus Fusus, frère du précédent consul en 464 av. J.-C.
 Quintus Furius Pacilus Fusus, pontife en 449 av. J.-C.
 Caius Furius Pacilus Fusus, peut-être le même homme que le précédent, consul en 441 av. J.-C.
 Agrippa Furius Fusus, consul en 446 av. J.-C.
 Marcus Furius Fusus, tribun consulaire en 403 av. J.-C.
 Agrippa Furius Fusus, tribun militaire à pouvoir consulaire en 391 av. J.-C.